XBL steht für:
 ein Onlinenetzwerk von Microsoft für Xbox-Videospielsysteme, siehe Xbox Live
 die Auszeichnungssprache XML Binding Language

Abkürzung